Сен-Жан-де-Ліньє́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 280 км на південний захід від Парижа, 75 км на схід від Нанта, 8 км на захід від Анже.

Історія 

1 січня 2019 року Сен-Жан-де-Ліньєр і Сен-Леже-де-Буа було об'єднано в новий муніципалітет Сен-Леже-де-Ліньєр.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 606 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1750,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Сен-Жан-де-Ліньєр
 Сен-Жан-де-Ліньєр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жан-де-Ліньєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара